Résultats détaillés de l'édition 1999 du tournoi de tennis professionnel masculin de Monte-Carlo.

Faits marquants 
 On note les forfaits de Todd Martin, d'Andre Agassi à cause d'une douleur à l'épaule et de Boris Becker à la suite de la mort de son père.
 Lors de la finale entre Marcelo Ríos et Gustavo Kuerten, le Chilien abandonne dans le  à cause d'une blessure à la cuisse droite.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de Monte-Carlo
 Saison 1999 de l'ATP

Liens externes 
    Site officiel
 
 

ATP 1999
Sport à Monaco en 1999
Monte-Carlo
Tennis en avril 1999